Le Championnat d'Europe de water-polo féminin 2018 est la dix-septième édition du Championnat d'Europe de water-polo féminin, compétition organisée par la Ligue européenne de natation (LEN) et rassemblant les meilleures équipes féminines européennes. Il se déroule à la Piscine Bernat Picornell de Barcelone, en Espagne, du 14 au .

Acteurs du tournoi

Équipes qualifiées

Joueurs

Premier tour

Groupe A

Classement 

|}

Matchs

Groupe B

Classement 

|}

Matchs

Phase finale

Quart de finale

Demi-finale

Match pour la troisième place

Finale

Matchs de classement

Places 5 à 8

Match pour la  place

Match pour la  place

Statistiques et récompenses

Classement

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
http://www.wp2018bcn.com/

2018
Water-polo féminin
Water-polo féminin 2018
Europe féminin 2018
Championnat Europe Water-polo féminin
Europe féminin
Sport en juillet 2018